Willecke ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Willecke (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Carl Willecke (1886–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Julia Willecke (* 1999), bürgerlicher Name von Julia Beautx, deutsche Webvideoproduzentin
 Kurt-Hans Willecke (1879–1922), deutscher Jurist und Dichter

Siehe auch:
 Willeke